Fiii omului cu inima de piatră se poate referi la:
 Fiii omului cu inima de piatră (A kőszívű ember fiai), roman scris de Mór Jókai și publicat în 1869
 Fiii omului cu inima de piatră (A kőszívű ember fiai), ecranizarea maghiară a romanului sus-menționat (1965)

Dezambiguizare